W roku 2015 odbyła się 72. edycja 1. deild Wysp Owczych – drugiej ligi piłki nożnej Wysp Owczych. W rozgrywkach brało udział 10 klubów z całego archipelagu. Drużyny z pierwszego i drugiego miejsca uzyskują prawo gry w Effodeildin - najwyższym poziomie ligowym na archipelagu. W sezonie 2015 były to: Skála ÍF i B68 Toftir. Drużyny z dwóch ostatnich miejsc spadają do 2. deild, a w 2015 były to: B36 II Tórshavn oraz MB Miðvágur.

Uczestnicy

Tabela ligowa

Wyniki spotkań

Regularne spotkania

Dodatkowe spotkania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych
2015 na Wyspach Owczych